El Campeonato FIBA Américas Sub-18 de 2002 fue la III edición del torneo de baloncesto organizado por FIBA Américas el torneo más importante a nivel de Americano para selecciones menores de 19 años. Se realizó en la Isla Margarita en (Venezuela), del 24 de julio al 28 de julio de 2002 y entregó cuatro plazas al mundial de baloncesto sub-18 2003

Primera fase

Grupo A

Grupo B

5 al 8 lugar

Partido por el 7 lugar

Partido por el 5 lugar

Fase final

Semifinal

Partido por el 3 lugar

Final

Clasificación 
<center>

Clasificados al Campeonato Mundial Sub-19 2003

Enlaces externos 
 Sitio Oficial

Referencias 

Sub-19
Baloncesto en 2002
Competiciones de baloncesto de Venezuela
Deporte en Venezuela en 2002